Waimea ist der Name folgender Orte:
 Waimea (Hawaiʻi), Ort in Hawaiʻi County auf der hawaiischen Insel Hawaiʻi
 Waimea (Kauaʻi), Ort in Kauaʻi County auf der hawaiischen Insel Kauaʻi
 Waimea (Oʻahu), Ort in Honolulu County auf der hawaiischen Insel Oʻahu

 Waimea Valley, kulturelles Zentrum auf der hawaiischen Insel Oʻahu
 Waimea Bay, Bucht auf der hawaiischen Insel Oʻahu, siehe North Shore (Oʻahu)
 Waimea Canyon, Canyon und State Park auf der hawaiischen Insel Kauaʻi

siehe auch:
 Waimea River
 Waimea Plains